Энрико Коссович (; ,  — , ) — итальянский литератор.

Сын Франческо Коссовича (1799—1879), высокопоставленного морского офицера в Королевстве Обеих Сицилий, сыгравшего важную роль в мае 1860 года во время Экспедиции Тысячи: получив от командования приказ преследовать захваченные Джузеппе Гарибальди пароходы  и , направлявшиеся на помощь восставшим против короля Франциска, вместо активных действий сослался на неясность ситуации и запросил более конкретных указаний, а уже через четыре месяца сам присоединился к вооружённым силам объединяющейся Италии.

Изучал право в Неаполитанском университете под руководством Николы Джильи, в дальнейшем служил в морском министерстве объединённой Италии, секретарь первого класса, кавалер Ордена Святых Маврикия и Лазаря (1865). В официальном сообщении о смерти Коссовича фигурирует как подполковник () в отставке.

Более, чем государственной карьерой, интересовался литературой, в области которой был учеником Пьетро Ваккаро Матонти. Публиковался в юмористическом журнале Verità e Bugie (), издававшемся Луиджи Копполой. Пьетро Ульоа в своём обзоре неаполитанской литературы (1859) характеризовал поэзию Коссовича как отличающуюся простотой и естественностью вместе с невинной весёлостью, не переходящей в бурлеск. Для двухтомника «Нравы и обычаи Неаполя и окрестностей» (; 1853, 1866) под редакцией Франческо де Буркарда написал ряд очерков, в том числе о беспризорных детях, кормилицах и акушерках. Автор либретто к опере Джулио Тартальоне «Ревнивец» (; 1857). Сочинял также стихи на неаполитанском диалекте.

Наиболее известен как вероятный автор итальянского текста песни «Санта Лючия».

Примечания 

Поэты Италии
Итальянские поэты
Эссеисты Италии